Aichamühle heißen folgende geographischen Objekte:

 Aichamühle (Offenhausen), Ortsteil der Gemeinde Offenhausen, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Aichamühle (Vorderbreitenthann), Ortsteil der Gemeinde Vorderbreitenthann, heute Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Aichmühle
 Eichmühle